Lígula pode referir-se a:

 Lígula (botânica) - uma estrutura da folha de algumas plantas.
 Lígula (unidade) - uma unidade de volume romana.

Desambiguação